Girard kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Frédéric Girard
 Jean-Sébastien Girard
 R. Girard
 Frédéric de Girard
 Maurice Jean Auguste Girard

Robotskapade auktorsförkortningar